El término altar hace referencia a varios artículos:

Geografía física
 Cerro Altar, en Chile;
 Gran desierto de Altar en México;
 Volcán El Altar, en Ecuador;

Hidrografía
 Río Altar en México;
 Río Altar (España)

Divisiones administrativas
 Altar (municipio), en el estado de Sonora, México;
 Altar (Sonora), ciudad cabecera de dicho municipio;

Religiones
Altar, lugar o estructura consagrados al culto de una divinidad;

Además
 Ara (constelación) llamada también "Constelación del Altar;
 Altar (álbum)'', realizado en colaboración de las bandas Boris y Sunn O.